Креще́ние:

 Крещение — одно из христианских таинств.
 Крещение — славянские традиции христианского праздника.
 Крещение Господне — христианский праздник.
 Крещение Руси — введение в Киевской Руси христианства как государственной религии.
 Крещение Святым Духом — духовное переживание в жизни христианина.